Tomalla steht für:

 Walter Tomalla, Geschäftsmann und Ingenieur aus Basel, siehe Tomalla-Preis
 Andreas Tomalla (* 1963), aka Talla 2XLC, deutscher DJ und Musiker

Siehe auch:
 Thomalla

Abkürzung